Osoby:
 Carl Rotermund – niemiecki architekt
 Elfriede Rotermund – niemiecka pisarka
 Sascha Rotermund – niemiecki aktor

Inne:
 Rotermund – polski herb szlachecki

Zobacz też:
 Rothermund
 Rothermundt
 Rothmund